Creagh ist der Nachname folgender Personen:

 Charles Vandeleur Creagh (1842–1917), britischer Kolonialgouverneur von Nord-Borneo
 Dermot Creagh († nach 1600), irischer katholischer Bischof von Cork und Cloyne
 Garrett O’Moore Creagh (1848–1923), irischer General und Oberbefehlshaber in Indien
 Gethin Creagh, neuseeländischer Tontechniker und Tonmeister
 James Vandeleur Creagh (1883–1956), irischer Rear-Admiral
 Michael Creagh (1973/74), irischer Filmemacher
 Michael O’Moore Creagh (1892–1970), britischer Generalmajor
 Reynaldo Creagh (1918–2014), kubanischer Sänger
 Richard Creagh (1523–1586), irischer katholischer Erzbischof von Armagh

Creagh steht für:
 Creagh-Gletscher in Antarktika
 Creagh-Eisfall, Gletscherbruch in Antarktika

Siehe auch:
 Craig